Hordern ist der Familienname von:

 Michael Hordern (1911–1995), britischer Schauspieler

Sonstiges:
 Hordern Gap, Scharte im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Kap Hordern, Kap an Knox-Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Mount Hordern, Beg im Mac-Robertson-Land, Antarktika